Mercedes-Benz-Transporter — серия малотоннажных автомобилей производства Mercedes-Benz. Производятся в Дюссельдорфе, Людвигсфельде и Витории. Конкурентами являются Volkswagen LT, Ford Transit и Iveco Daily.

Модельный ряд 

Transporter